Белит Йозюкан () е турска актриса.

Биография 
Белит Йозюкан е родена на 16 май 1979 година в град Анкара, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Белит Йозюкан в SinemaTürk 
 Белит Йозюкан в Diziler.com 
 Белит Йозюкан в Sinemalar.com 
 Белит Йозюкан в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Анкара